Michael Iggulden, dit Mike Iggulden, (né le  à Saint Catharines, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur
Après quatre saisons passées avec le Big Red de l'Université Cornell, Iggulden joint les rangs des Americans de Rochester de la Ligue américaine de hockey à la fin de la saison 2004-2005. Il passa aux Barons de Cleveland la saison suivante. Par la suite, il se joint au club-école des Sharks de San José (LNH), les Sharks de Worcester. Le , il signe un contrat avec les Islanders de New York.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2001-2002 ||Big Red de Cornell ||NCAA ||30 ||1 ||3 ||4 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 ||Big Red de Cornell ||NCAA ||15 ||0 ||2 ||2 ||19 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 ||Big Red de Cornell ||NCAA ||30 ||2 ||8 ||10 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 ||Big Red de  Cornell ||NCAA ||35 ||10 ||8 ||18 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 ||Americans de Rochester ||LAH ||6 ||1 ||0 ||1 ||7 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 ||Barons de Cleveland ||LAH ||77 ||22 ||26 ||48 ||57 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 ||Sharks de Worcester ||LAH ||73 ||30 ||27 ||57 ||55 ||6 ||3 ||3 ||6 ||0
|-
|2007-2008 ||Sharks de Worcester ||LAH ||78 ||29 ||37 ||66 ||63 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||Sharks de San José ||LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||Sound Tigers de Bridgeport ||LAH ||72 ||25 ||41 ||66 ||42 ||2 ||1 ||2 ||3 ||0
|-
|2008-2009 ||Islanders de New York ||LNH ||11 ||1 ||4 ||5 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2009-2010|| Dinamo Riga|| KHL|| 55|| 13|| 20|| 33|| 44|| 5|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
|2010-2011 ||SC Langnau Tigers ||LNA ||50 || 12|| 28|| 40|| 14|| 4|| 0|| 2|| 2||4
|-
|2011-2012 ||Växjö Lakers HC ||Elitserien || 41|| 13|| 21|| 34|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 ||Rögle BK || Elitserien || 55|| 13|| 17|| 30|| 38|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014|| HK Vitiaz || KHL || 25|| 4|| 7|| 11|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || KHL Medveščak || KHL || 6|| 0|| 1|| 1|| 0||1 || 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2014-2015 || Kölner Haie|| DEL || 49|| 14||16 ||30 ||24 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Augsburger Panther|| DEL || 42|| 12||16 ||28 ||46 || -|| -|| -|| -|| -

| 12 || 1 || 4 || 5 || 4 || -|| -|| -|| -|| -

Notes et références 

Naissance en novembre 1982
Naissance à Saint Catharines
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace du Big Red de Cornell
Joueur des Sharks de San José
Joueur des Islanders de New York
Joueur des Americans de Rochester
Joueur des Barons de Cleveland
Joueur des Sharks de Worcester
Joueur des Sound Tigers de Bridgeport
Joueur du Dinamo Riga
Joueur du SC Langnau Tigers
Joueur des Växjö Lakers HC
Joueur du Rögle BK
Joueur du HK Vitiaz
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du KHL Medveščak Zagreb
Joueur des Kölner Haie
Joueur du Augsburger Panther
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché